Municipio de Dorr puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dorr (condado de McHenry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Dorr (condado de Allegan, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Allegan.